El término «Milord» o «Mylord» puede referirse a:

«Milord» 
 Milord, tratamiento protocolario de respeto.
 Milord, tipo concreto de coche de caballos.
 Milord (n/d), grupo musical de Pop/Electro/Rock de Buenos Aires (Argentina).
 Milord (1959), canción interpretada por Édith Piaf.

«Mylord» 
 Carolin Mylord (1961-), actriz y directora alemana.
 SM Mylord, automóvil de Citroën.